Flug peut désigner :
 un vol (aéronautique) en allemand ;

Patronyme 

 Karnit Flug, économiste israélien.
  (1925-2011), économiste, diplomate et avocat israélien.

Divers 
 Flug- und Fahrzeugwerke, entreprise aéronautique Suisse ;
 Germania Flug, une compagnie aérienne suisse.

Voir aussi 
 
 
Patronyme juif